Элифаз, Элифас, Элипаз:

 Элифаз — библейский персонаж, сын Исава.
 Елифаз — библейский персонаж, друг Иова.
 Элифас Леви (1810—1875) — французский оккультист и таролог.

Топоним 
 Элифаз — кибуц на юге Израиля.

Примечания